Marihuana (auch englisch Marijuana) steht für:

 Marihuana, die getrockneten Blüten der Hanfpflanze
 Marihuana (1936), ein Anti-Cannabis-Exploitationfilm
 Marihuana (1952), amerikanischer Spielfilm von Edward Ludwig
 Marihuana, die verbotene Medizin, ein Sachbuch (1993)

Siehe auch:

 Hash Marihuana & Hemp Museum
 Global Marijuana March
 Marijuana Party (Kanada)
 Marijuana Policy Project
 National Organization for the Reform of Marijuana Laws